Rue de la Bastille est un odonyme donné à :
 une rue de Nantes ;
 une rue de Paris.